Franz Schams ist der Name folgender Personen:

* Franz Schams (Maler) (1824–1883), österreichischer Maler
 Franz Josef Schams (1780–1839), tschechischer Önologe und Apotheker